Franco Selvaggi (1953-), joueur et entraîneur italien de football ;
 Mirko Selvaggi (1985-), coureur cycliste italien.

Patronyme italien